A Fed Cup de  1991 foi a 29º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Espanha ganhando na final dos Estados Unidos.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1991 no tênis